Pojem zástupce má více významů:
 zmocněnec, člověk pověřený někým jiným k jeho zastupování na základě dohody o plné moci nebo jiné smlouvy
 právní zástupce – například advokát
 mandatář – na základě příkazní smlouvy
 komisionář – na základě komisionářské smlouvy
 prokurista – zmocněn podnikatelem k provozování obchodního závodu
 statutárně stanovená osoba pověřená vykonávat funkci v případě, že jiná osoba pověřená touto funkcí není k dispozici – například zástupce ředitele či majitele 
 zákonný zástupce – například rodič (nebo jiná zletilá osoba) zastupující nezletilé dítě
 státní zástupce – zákonem stanovený státní úředník zastupující zájmy státu zejména v trestním řízení před soudem
 chargé d’affaires – v diplomacii
 v počítačové terminologii datový soubor, který odkazuje na jiný soubor absolutní cestou
 zastupitel –  zástupce voličů, který získal mandát ve volbách
 představitel – reprezentativní zástupce jedné skupiny na setkání jiné skupiny, kde by nemělo smysl, aby se účestnili všichni členové, často s účelem předvedení i jen pouhé existence

Externí odkazy